

Приселці () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Несебир.
 Приселці () — село в Варненській області. Входить до складу общини Аврен.

Приселци () — село в Карловацькій жупанії. Входить до складу міста Карловаць.